

Geografia

Niemcy 
 Znin – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Żnin

Inne 
 Znin – herb szlachecki